Atakoğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
Atakoğlu est un patronyme turc composé du mot turc  qui signifie « audacieux », « hardi », « téméraire », et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de », accusatif de oğul qui signifie « fils ». Atak est par ailleurs un nom de famille turc. Atakoğlu signifie donc « fils de l'homme téméraire » ou « fils d'Atak ».

Patronyme 

 , pianiste turc.

Références

Voir aussi 
 , nom de famille turc ;
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique dans de très nombreux noms de famille turcs.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc